

Plantas
Hymenachne amplexicaulis (Hymenachne amplexicaulis) — planta palustre equatorial da família das gramíneas

Capim-angola (Panicum numidianum ou Echinochloa polystachya) — da família das gramíneas

Municípios do Brasil
Canarana (Bahia)

Canarana (Mato Grosso)

Desambiguações de topônimos